parametr w matematyce
 parametr w informatyce
 parametr formalny
 parametr aktualny
 parametr w statystyce 
 parametr położenia
 parametr skali
 parametr kształtu
 parametr w fizyce
 parametr heterogeniczności
 parametr Coriolisa
 parametr spowolnienia

Zobacz też 
 parametryzacja